Ви́ктор Бо́йченко:
 Бойченко, Виктор Кузьмич (1925—2012) — Герой Советского Союза.
 Бойченко, Виктор Фёдорович (1915—1966) — советский украинский художник-график.